Bakajew ist der Familienname der folgenden Personen:

 Iwan Petrowitsch Bakajew (1887–1936), sowjetischer Politiker
 Selimchan Dschabrailowitsch Bakajew (* 1996), russischer Fußballspieler
 Soltmurad Dschabrailowitsch Bakajew (* 1999), russischer Fußballspieler